A CD San Fernando, teljes nevén Club Deportivo San Fernando egy már megszűnt spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1943-ban alapították, 2009-ben szűnt meg. A megszűnés oka egy kétmillió eurós tartozás volt. Jogutódja a San Fernando CD.

Statisztika

Ismertebb játékosok

Források

Külső hivatkozások
 Hivatalos weboldal 
 Nem hivatalos weboldal 

Megszűnt spanyol labdarúgócsapatok
1943-ban alapított labdarúgócsapatok